Карл Ива́нович Богдано́вич (29 ноября 1864, Люцин, Российская империя — 5 июня 1947, Варшава, Польша) — российский и польский путешественник, геолог и этнограф. До 54 лет жил и работал в России, затем в Польше. занимался геологическими исследованиями минералов в различных районах России (Сибирь и Дальний Восток), во многих странах Азии (Персия, Кашгария, Тибет, Китай), в Америке (главным образом Аляска), в Африке и Европе. В 37 лет — профессор геологии Горного института в Санкт-Петербурге, В 49 лет — директор Геологического комитета России. Действительный статский советник.

Биография 

Родился  в городе Люцин, Люцинский уезд, Российская империя в семье белорусской шляхты. Брат Ангела Ивановича Богдановича, публициста и критика.

В 1874—1881 годах учился в военной гимназии в Нижнем Новгороде.

В 1881—1886 годах — студент Горного института в Санкт-Петербурге, после окончания которого получил диплом горного инженера. В 1885 г. во время студенческой практики под руководством Ф. Чернышева проводил исследования залежей железной руды на Урале, результаты которых опубликовал в этом же году в «Горном журнале».

Занимался в течение двух лет географическими и геологическими исследованиями в Закаспийской области и северо-восточной Персии.

В 1889 году в качестве геолога принял участие в экспедиции, снаряжённой Императорским русским географическим обществом под общим руководством М. В. Певцова в Тибет и Куэнь-Лунь.

В 1893—1894 годах состоял начальником Среднесибирской геологической партии, производившей исследования между Обью и Байкалом.

В 1895 году по поручению министерства земледелия и государственных имуществ отправился во главе экспедиции для изучения геологического строения и золотоносности Охотского побережья и Камчатки, продолжавшейся три года. Осенью 1898 года производил геологические исследования на южной оконечности Ляодунского полуострова.

В 1900 году участвовал в экспедиции, снаряжённой гвардии полковником в отставке Владимиром Михайловичем Вонлярлярским на Чукотский полуостров для поисков золота.

В 1901 году по поручению геологического комитета производил геологические исследования восточного Кавказа в области Главного хребта и совершил два новых пересечения его близ Шах-дага и Базар-дюзы.

Много путешествовал, руководил научными экспедициями, главной целью которых было изучение геологии территорий, где ещё не бывали учёные. Планы тех экспедиций всегда осуществлял. Его всегда интересовала материальная культура народов, проживающих на территориях, куда проникала научная экспедиция. Интересовался древними способами распознания ценных металлов и пород, условиями труда в шахтах, отношениями между горняками и владельцами шахт, торговлей драгоценными камнями и т. д. Результаты своих наблюдений обычно реферировал на заседаниях Императорского Русского географического общества, а также Польского географического общества и в других организациях. Этнографические исследования Богданович вёл в основном в Азии, на Малайском архипелаге и в Северной Африке.

С 1902 по 1919 года состоял профессором Горного института по кафедре геологии и рудных месторождений. В 1912—1913 годах создал капитальную сводку о рудных месторождениях, а в 1931 году — по нефтяной геологии. Исследования, проведённые Богдановичем в Кубано-Черноморском нефтяном районе, дали ценные результаты для стратиграфии кайнозойских, частью меловых отложений юга России. Работы по Средней Азии внесли вклад в сейсмологию и наметили тектоническую схему этого региона.

В 1914—1917 годах был директором Геологического комитета России.

Во время Первой мировой войны работает в Петрограде в Польском экономическом совете, составляя план использования минерального сырья после приобретения независимости Польши. Большевики к нему относились недоброжелательно. Это и было одной из причин его решения перебраться в июле 1919 года в Польшу. В Петербурге осталось много друзей — русских и поляков (в том числе членов Русского географического общества), которых он поддерживал, высылая им научную литературу из Польши.

Уехав из Советской России в Польшу, он не сразу получил работу по его квалификации. Вначале, как эксперт, обрабатывал рапорты для польской группы — посредников Версальской конференции. Вскоре Богданович вступает на руководящую должность польского представительства Нефтяного общества братьев Нобелей.

В 1921 году Юзеф Пилсудский назначает его профессором геологии Краковской горной академии, где тот проработал до 1935 года. В 1938 году, будучи уже на пенсии, возглавляет администрацию Государственного геологического института в Варшаве. До конца жизни учил молодёжь в Краковской горной академии, проводя местные исследования в Польше и за рубежом.

Последние 9 лет жизни руководил Польской государственной геологической службой, был директором Государственного геологического института в Варшаве.

Скончался 5 июня 1947 года в Варшаве.

Награды 
 1901 — Константиновская медаль от Императорского Русского географического общества
 1891 — Медаль имени Н. М. Пржевальского.

Память 
 Варшавский Государственный геологический институт выпустил памятную медаль имени Карла Богдановича, которая вручается людям, заслуженным в развитии геологии.

Творчество Богдановича не раз являлось предметом международных конференций. Одну из них в 1952 году организовал Государственный геологический институт в Варшаве в честь 100-летия со дня его рождения. Также организовано три польско-советских симпозиума (в 1969 г. в Варшаве, в 1972 г. в Ленинграде и в 1978 г. во Вроцлаве), посвященные в большой степени его научным достижениям. На одном из симпозиумов Роман Качмарчук представил набросок содержания своей докторской диссертации, посвященной Богдановичу.

Рукописи и публикации Карла Богдановича в настоящее время хранятся в Музее Земли Польской академии наук в Варшаве, в Государственном геологическом институте в Варшаве, в Горнометаллургической академии в Кракове, а также в архивах и библиотеках Петербурга и Москвы. Они содержат богатый и ценный материал с информацией о полезных минеральных ископаемых, которой интересуются геологи и историки.

Библиография 
Автор и редактор более 270 научных работ, среди них:
 «К геологии средней Азии. Описание некоторых осадочных образований Закаспийского края и части северной Персии» («Зап. Мин. Общ.», т. XXVI, 1889);
 «Геологические исследования в Восточном Туркестане» («Труды Тибетской экспедиции 1889—90 под начальством М. В. Певцова», ч. II, 1892);
 «Из путешествия по центральн. Азии» («Горн. Журн.», 1892, № 4—5, стр. 84—157);
 «Северо-Западный Тибет, Куэнь-Лунь и Кашгария» («Изв. Геогр. Общ.», т. XXVII, 1892, стр. 480—504);
 «Геологические исследования вдоль Сибирской ж. д. в 1893 г.» («Горн. Журн.», 1894, № 9 и 10);
 «Материалы по геологии и полезным ископаемым Иркутской губ.» («Горн. Журн.», 1895, № 10, 11, 12);
 «Геологические исследования и разведочные работы по линии Сибирской ж. д.» (вып. 2, 1896, стр. 1—294);
 «Очерк деятельности Охотско-Камчатской горной экспедиции 1895—98» («Изв. Геогр. Общ.», XXXV, 1899, вып, VI);
 «Геологическое описание Квантунской обл, и её месторождения золота» («Материалы по геологии России», т. XX, 1900, стр, 1—237);
 «Два пересечения Главного Кавказского хребта» («Труды Геологич. Комитета», т. XIX, 1902, стр, 1—209).

Примечания

Литература 
 
 
 Заварицкий А. Н. [и др.], О научно-организационной деятельности К. И. Богдановича, в кн.: Очерки по истории геологических знаний, в. 5, М., 1956.
 Большая Энциклопедия, Том 3, Петербург 1901, сторона 366
 Рязанов И. А. По горам и пустыням Азии. Путешествия К. И. Богдановича. М., «Мысль», 1976. (серия «Замечательные географы и путешественники», с. 78 с илл. и картами).
 Иностранные члены Российской академии наук XVIII−XXI вв.: Геология и горные науки. / Отв. редактор И. Г. Малахова. М.: ГЦ РАН, 2012. − 504 с. ISBN 978-5-904509-08-8 (эл. версия).

Ссылки 

 Биография, документы и библиография в информационной системе «История геологии и горного дела» РАН.
 Шелохаев В. Богданович Карл Иванович // Энциклопедия Русской эмиграции, 1997.

Выпускники Нижегородского кадетского корпуса
Преподаватели Санкт-Петербургского горного университета
Геологи Российской империи
Геологи Геологического комитета
Геологи Польши
Русские эмигранты первой волны в Польше
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Действительные статские советники